Вэйюань (Нэйцзян) (威远) — уезд городского округа Нэйцзян провинции Сычуань
 Вэйюань (Динси) (渭源) — уезд городского округа Динси провинции Ганьсу